Јожа Грегорин (Брдовец, 29. март 1913 — Загреб, 6. новембар 1984) је био југословенски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 
Глумац | 

Дугометражни филм | ТВ филм
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1940
!1950
!1960
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|2
|4
|2
|8
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|0
|6
|6
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|2
|4
|8
|14
|}

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+Дугометражни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
! style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1947
| Живјеће овај народ
| Милан
|-
! 1949
| Застава
| Комесар
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1950-te  ▲
|-
! 1951
| Мајор Баук
| Петар Ћук
|-
! 1952
| Хоја! Леро!
| Кохан
|-
! 1957
| Наши се путови разилазе
| Исљедник Мараш
|-
! 1958
| -{Hvezda jede na jih}-
| Дарго
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1960-te  ▲
|-
! 1962
| -{Il capitano di ferro }-
| /
|-
! 1969
| -{Delitto al circolo del tennis}-
| /
|}

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+ТВ филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
|-
! 1960
| Вражији оток
|-
! 1961
| Покојник
|-
! 1963
| Уснули ратник
|-
! 1963
| Кандидат смрти
|-
! 1963
| Црне и бијеле кошуљe
|-
! 1965
| Ратна ноћ у музеју Прадо
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1913.
Умрли 1984.
Југословенски глумци
Југословенски партизани